«Resolución» puede referirse a:

Ciencia y tecnología 
 Resolución de sensor, la menor variación que se puede detectar en la cantidad que se está midiendo.
 Resolución óptica, poder de  imagen.
 Resolución de imagen, cuánto detalle puede observarse en esta.
 Resolución de pantalla, número de píxeles que puede ser mostrado.
 Resolución digital, se refiere al número de bits que componen una palabra digital.
 Resolución (lógica), regla de inferencia sobre cierto tipo de proposiciones.

Música 
 Resolución es el cambio de una nota o acorde desde la disonancia hasta la consonancia.

Análisis instrumental 

 Resolución (espectrometría de masas), medida de la capacidad de distinguir dos picos de relaciones masa-carga ΔM, ligeramente diferentes, en un espectro de masas.

 Resolución (densidad electrónica), medida de la resolubilidad en el mapa de densidad electrónica de una molécula.

Otros 
 Resolución contractual
 Resolución judicial
 Resolución administrativa
 Resolución (Derecho Internacional)
 Resolución de Naciones Unidas